Ramaswami Mudaliar oder Ramaswamy Mudaliar ist der Name folgender Personen:

 Arcot Ramaswamy Mudaliar (1887–1976), indischer Politiker 
 Salem Ramaswami Mudaliar (1853–1892), indischer Jurist und Unabhängigkeitsaktivist